Марина Владимировна Фёдорова (род. , ) — российский , работающий в жанре фигуративной живописи. Работы Федоровой Марины были номинированы на премию Кандинского.

Биография 
Родилась в 1981 году в городе Ленинград, CCCР. Профессиональный путь начала в 1996 году, поступив в Санкт-Петербургское художественное училище им. Н. К. Рериха на тот момент уже в Санкт-Петербурге, и окончила его в 2000 году.

В 2000 году Фёдорова поступила в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию им. Барона Штиглица (Мухиной) на отделение «дизайн моды». В 2006 году на защите первого «открытого» (для зрителей) диплома создала запоминающийся перфоманс, где на подиум вышли почти обнаженные модели, держа в руках холсты с нарисованными платьями, последнее платье художник рисовала прямо на подиуме.

С 2001 года картины художника побывали в городах: Санкт-Петербург, Москва, Париж, Генуя, Малага, Хельсинки.

Участница международных ярмарок Art Stage Singapore, Арт-Москва, Арт-Париж, Арт-Монако, Арт-Болонья, Арт-Вильнюс, Арт-Киев и Арт-Хельсинки, Арт-Марбеллья.

В 2007 году Марина Фёдорова приняла участие в XVII международном балетном фестивале «MARIINSKY» в качестве официального художника-оформителя.
Участвовала в благотворительном гала-аукционе при поддержке CHRISTIE’S в Государственном Русском музее. Художник представила выставку «NY/NEW YOU» на параллельной программе VI Московской биеннале современного искусства.

Художественный стиль 
Творчество Марины Фёдоровой посвящено жизни в современном мегаполисе, героями картин становятся обычные люди. Художник изображает повседневные события и персонажей в привычных обстоятельствах, при этом идеализация героев и демонстрация прекрасного в обычном являются неотъемлемыми частями авторского почерка.

Живописному стилю художника характерна намеренная незавершённость. Зачастую персонажи её произведений и объекты будто парят в невесомости. За счёт умелого владения пространством картины и «наведения фокуса» в центре внимания может оказаться и взгляд героини картины, и эмоционально «оживлённая» автором вещь.

Такая же недосказанность присуща и сюжету картин Фёдоровой. Художник редко показывает зрителю кульминацию события, охотнее изображая его предвкушение или «послевкусие».

Творчество 
Работы Марины Фёдоровой выставлены в галереях Эрмитаж-Выборг, «Д137», Санкт-Петербург, а также музее Shoes Or No Shoes в Бельгии.

Картины Марины Фёдоровой выкуплены для частных коллекций:
 Коллекция Грегори Ингрэма, Германия.
 Коллекция Лорана Бутонна, Франция.
 Коллекция дома шампанских вин Nicolas Feuillatte, Франция.
 Коллекция Пьера Броше.
 Коллекция Ильи Лагутенко.
 Коллекция Артемия Троицкого.
 Коллекция Виктора Дзодзиева.
 Коллекция Михаила Царева, московский клуб коллекционеров.

Персональные выставки 
 In (DOOR) (2011 год) — арт-галерея К-35, Москва,
 Автопортрет (2014 год), 08.08.08 (2008 год) — музей Эрарта, Санкт-Петербург.
 Cosmodreams (2020) - музей Эрарта, Санкт-Петербург

Примечания 

Современные художники России